Пяозеро:

 Пяозеро — крупное пресноводное озеро на севере Республики Карелия в Лоухском районе.
 Пяозеро — конечная железнодорожная станция на линии Лоухи — Пяозеро.